Shiki – città giapponese
 Shiki – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Shiki – personaggio della serie di videogiochi Samurai Shodown
 Shiki – personaggio di Togainu no chi
 Masaoka Shiki – poeta, critico letterario e giornalista giapponese
 Shi ki – light novel giapponese del 1998 (e adattamenti manga del 2007 e anime del 2010)
 Shiki – stazione della città di Yao
 Shiki – stazione della città di Niiza